A Chip és Dale – Élet a parkban (eredeti cím: Chip 'n' Dale: Park Life) 2021-től vetített amerikai-francia flash animációs vígjátéksorozat, amelyet Jean Cayrol, Frédéric Martin és Khalil Ben Namaane rendezett, Chip és Dale karakterei alapján. 

Amerikában 2021. július 28-án mutatta be a Disney+. Magyarországon először a Disney+ mutatta be 2022. június 14-én. A Disney Channel 2023. január 1-én mutatja be.

2022. június 25-én berendelték a második évadot.

Szereplők

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

Jegyzetek

További információk 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai flash animációs sorozatok
Francia animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Disney+ saját gyártású műsorai